Ел Јескеро има више значења:

 Ел Јескеро (Отаез), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Јескеро (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику